Zipse ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Zipse (* 1962), deutscher Chemiker
 Katrin Zipse (* 1964), deutsche Schriftstellerin, Hörspielautorin und -regisseurin
 Manuela Zipse (* 1974), deutsche Marathonläuferin
 Oliver Zipse (* 1964), deutscher Manager